Вучевич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Вучевич, Горан (род. 1971) — хорватский футболист.
 Вучевич, Никола (род. 1990) — черногорский профессиональный баскетболист.